Gascón hace referencia a varios artículos:

Etnología
 Lo relativo a Gascuña;
 El gascón, idioma(s) principalmente pirenaico(s), segun Gerhard Rohlfs (filólogo));
 el occitano gascón, idiomas occitans hablados principalmente en la Aquitania, al sur de Garona;

Apellido 
 Daniel Gascón, escritor español;
 Esteban Agustín Gascón, político argentino del siglo XIX;
 José Gascón y Marín, abogado y político español;
 Manuel Núñez Gascón, niño víctima de la represión francesa durante la Guerra de la Independencia Española;
 Miguel Sebastián Gascón, economista y político español;
 Santiago Gascón, escritor español;

Topónimo 
 Gascón (subte de Buenos Aires), estación del subte porteño;
 Esteban Agustín Gascón (Buenos Aires), localidad argentina;
 Gascones, localidad española en la comunidad de Madrid.

Además
Gastón (nombre)